Il doppio  del Tail Savannah Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Carsten Ball e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo. Ball non ha partecipato e Rettenmaier ha partecipato al Serbia Open 2010.

Jamie Baker e James Ward hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Bobby Reynolds e Fritz Wolmarans.

Teste di serie 

 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (semifinali)
 Kaden Hensel /  Adam Hubble (primo turno)

 Vasek Pospisil /  Andreas Siljeström (primo turno) 
 Joseph Sirianni /  Marcio Torres (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Tail Savannah Challenger 2010